Sin After Sin – album dei Judas Priest del 1977
 Sin After Sin – singolo degli Alter Bridge del 2022